Bengalen (gebied); een regio in het noordoosten van Zuid-Azië
Bengalen (volk); een volk in Zuid-Azië
Golf van Bengalen; noordoostelijke deel van de Indische oceaan
Bengalen (prinsdom); een historisch autonoom prinsdom (1717–1757) binnen het Mogolrijk
Bengalen (provincie); voormalige provincie (engels: Bengal Presidency) in Brits-Indië (1765–1947)